Shuri ist der Name:
 Shuri (Okinawa), ein Stadtteil von Naha
 die in Naha gelegene Burg Shuri
 eines Volkes im Südwesten Äthiopiens und dem angrenzenden Sudan. Siehe Surma (Volk)

Siehe auch:
 Schuri